Мечеть Имама Али:

 Мечеть Имама Али (также известна как Могила Али) — мечеть, расположенная в Эн-Наджафе, Ирак.
 Мечеть Имама Али — мечеть, расположенная в исламском центре в Гамбурге.
 Мечеть имама Али (Шеки)